Джон Фицалан:
 Джон Фицалан, барон Освестри (ум. 1240) — английский рыцарь нормандского происхождения, лорд Клан и Освестри.
 Джон Фицалан, 1-й барон Арундел (ок. 1351—1379) — 1-й барон Арундел с 1377 года, граф-маршал Англии с 1377 года.
 Джон Фицалан, 6-й граф Арундел (ок. 1223—1267) — лорд Клан и Освестри, 6-й граф Арундел.
 Джон Фицалан, 7-й граф Арундел (1245—1272) — 7-й граф Арундел, лорд Клан и Освестри.
 Джон Фицалан, 13-й граф Арундел (1385—1421) — английский аристократ, 13-й граф Арундел.
 Джон Фицалан, 14-й граф Арундел (1408—1435) — английский аристократ, 14-й граф Арундел.